|-
| 163501 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163502 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163503 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163504 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163505 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163506 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163507 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163508 - ||  || 16 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163509 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163510 - || 2002 TR || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163511 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163512 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163513 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163514 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163515 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163516 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163517 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163518 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163519 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163520 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163521 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163522 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163523 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163524 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163525 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163526 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163527 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163528 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163529 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163530 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163531 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163532 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163533 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163534 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163535 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163536 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163537 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163538 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163539 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163540 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163541 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163542 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163543 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163544 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163545 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163546 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163547 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163548 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163549 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163550 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163551 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163552 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163553 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163554 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163555 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163556 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163557 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163558 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163559 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163560 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163561 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163562 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163563 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163564 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163565 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163566 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163567 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163568 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163569 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163570 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163571 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163572 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163573 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163574 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163575 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163576 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163577 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163578 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163579 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163580 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163581 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163582 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163583 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163584 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163585 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163586 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163587 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163588 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163589 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163590 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163591 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163592 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163593 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163594 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163595 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163596 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163597 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163598 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163599 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163600 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-